Engelburg steht für:
Engelburg, Schweizer Ortschaft im Kanton St. Gallen
Engelburg (Bad Zurzach), Messehaus der Renaissance 
Ruine Engelburg, Baden-Württemberg
Engelburg (Elsass), Burgruine bei Thann in Frankreich

Siehe auch:
 Engelberg (Begriffsklärung)
 Engelsburg (Begriffsklärung)
 Englburg